Апрельский — фамилия и топоним.

 Апрельский — посёлок в Магдагачинском районе Амурской области России.
 Апрельский Сергей Александрович (род. 1967) — российский актёр.

См. также 
 Апрельский переулок
 Апрель (значения)
 Апрелев